Чемпионат Европы по пляжному волейболу 2009 года (финальный этап Евротура-2009) проходил с 16 по 19 сентября 2009 года на пляже «Ривьера» российского города Сочи. Это был семнадцатый официальный чемпионат Европы среди мужских команд и шестнадцатый для женских.

Участниками финала в Сочи были 16 мужских и 16 женских пар, возглавляющих рейтинг Европейской конфедерации волейбола (CEV) по итогам этапов Евротура в Гран-Канарии, Бадене, Берлине и Блэкпуле. Финал проводился в два этапа: по результатам соревнований в группах по две лучших команды из каждого квартета продолжили спор за медали по системе с выбыванием.

Женский турнир

Групповой этап

Группа A 

 1-й тур. 16 сентября
 Колочова / Слукова — Хомякова / Васина — 1:2 (19:21, 22:20, 14:16)
 Ван Бредам / Муа — Минуса / Юрсоне — 2:0 (22:20, 21:17)
 2-й тур. 16 сентября
 Ван Бредам / Муа — Колочова / Слукова — 2:1 (16:21, 21:15, 15:6)
 Минуса / Юрсоне — Хомякова / Васина — 2:0 (21:15, 21:15)
 3-й тур. 17 сентября
 Колочова / Слукова — Минуса / Юрсоне — 1:2 (16:21, 21:16, 13:15)
 Ван Бредам / Муа — Хомякова / Васина — 2:1 (21:15, 26:28, 15:5)

Группа B 

 1-й тур. 16 сентября
 Голлер / Людвиг — Ван Ирсель / Кейзер — 2:0 (21:13, 21:14)
 Нила / Ингрид — Лилиана / Бакуэризо — 2:0 (21:18, 21:15)
 2-й тур. 16 сентября
 Голлер / Людвиг — Нила / Ингрид — 2:0 (21:13, 21:15)
 Ван Ирсель / Кейзер — Лилиана / Бакуэризо — 2:1 (21:11, 19:21, 15:13)
 3-й тур. 17 сентября
 Нила / Ингрид — Ван Ирсель / Кейзер — 0:2 (10:21, 17:21)
 Голлер / Людвиг — Лилиана / Бакуэризо — 2:0 (21:15, 21:19)

Группа C 

 1-й тур. 16 сентября
 Хольтвик / Земмлер — Кун / Зумкер — 2:1 (21:18, 17:21, 15:11)
 Монтаньоли / Хансен — Клапалова / Петрова — 2:1 (18:21, 21:16, 15:11)
 2-й тур. 16 сентября
 Кун / Зумкер — Клапалова / Петрова — 2:0 (24:22, 21:10)
 Хольтвик / Земмлер — Монтаньоли / Хансен — 2:0 (21:19, 21:16)
 3-й тур. 17 сентября
 Монтаньоли / Хансен — Кун / Зумкер — 1:2 (21:19, 20:22, 12:15)
 Хольтвик / Земмлер — Клапалова / Петрова — 1:2 (17:21, 21:12, 12:15)

Группа D 

 1-й тур. 16 сентября
 Браткова / Уколова — Морен / Весселинк — 2:1 (19:21, 21:18, 15:11)
 Д. Швайгер / С. Швайгер — Гиория / Момоли — 2:0 (21:17, 21:11)
 2-й тур. 16 сентября
 Д. Швайгер / С. Швайгер — Браткова / Уколова — 2:0 (21:16, 21:19)
 Гиория / Момоли — Морен / Весселинк — 2:0 (21:14, 21:16)
 3-й тур. 17 сентября
 Браткова / Уколова — Гиория / Момоли — 1:2 (18:21, 21:17, 18:20)
 Д. Швайгер / С. Швайгер — Морен / Весселинк — отказ

Плей-офф

Четвертьфиналы 
18 сентября
 Ван Бредам / Муа — Ван Ирсель / Кейзер — 2:0 (21:19, 21:17)
 Минуса / Юрсоне — Холтвик / Земмлер — 2:0 (21:15, 21:17)
 Д. Швайгер / С. Швайгер — Кун / Зумкер — 0:2 (21:23, 19:21)
 Гиория / Момоли — Голлер / Людвиг — 0:2 (20:22, 13:21)

Полуфиналы 
18 сентября
 Ван Бредам / Муа — Минуса / Юрсоне — 1:2 (21:13, 17:21, 8:15)
 Кун / Зумкер — Голлер / Людвиг — 0:2 (16:21, 22:24)

За 3-е место 
19 сентября
 Ван Бредам / Муа — Кун / Зумкер — 1:2 (25:23, 17:21, 14:16)

Финал 
19 сентября
 Минуса / Юрсоне — Голлер / Людвиг — 2:1 (21:18, 17:21, 17:15)

Мужской турнир

Групповой этап

Группа J 

 1-й тур. 16 сентября
 Гош / Хорст — Лихолетов / Ютвалин — 2:0 (21:12, 21:15)
 Бринк / Рекерман — Меса / Ларио — 2:1 (18:21, 21:16, 15:9)
 2-й тур. 16 сентября
 Бринк / Рекерман — Гош / Хорст — 2:1 (21:18, 19:21, 15:11)
 Меса / Ларио — Лихолетов / Ютвалин — 2:0 (21:13, 21:18)
 3-й тур. 17 сентября
 Гош / Хорст — Меса / Ларио — 2:0 (21:18, 21:13)
 Бринк / Рекерман — Лихолетов / Ютвалин — 2:0 (21:16, 21:13)

Группа K 

 1-й тур. 16 сентября
 Кубала / Бенес — Прокопьев / Богатов — 2:0 (23:21, 21:17)
 Эррера / Гавира — Фиджалек / Прудел — 2:0 (21:10, 21:14)
 2-й тур. 16 сентября
 Эррера / Гавира — Кубала / Бенес — 1:2 (26:24, 18:21, 12:15)
 Фиджалек / Прудел — Прокопьев / Богатов — 2:0 (21:14, 21:14)
 3-й тур. 17 сентября
 Кубала / Бенес — Фиджалек / Прудел — 0:2 (15:21, 19:21)
 Эррера / Гавира — Прокопьев / Богатов — 2:1 (21:18, 18:21, 16:14)

Группа L 

 1-й тур. 16 сентября
 Хойшер / Хайер — Дугри / Салветти — 2:1 (21:17, 19:21, 16:14)
 Каис / Весик — Нуммердор / Схёйл — 0:2 (14:21, 15:21)
 2-й тур. 17 сентября
 Хойшер / Хайер — Каис / Весик — 2:0 (21:16, 21:19)
 Дугри / Салветти — Нуммердор / Схёйл — 0:2 (14:21, 15:21)
 3-й тур. 17 сентября
 Каис / Весик — Дугри / Салветти — 2:0 (21:12, 21:10)
 Хойшер / Хайер — Нуммердор / Схёйл — 1:2 (21:19, 11:21, 11:15)

Группа M 

 1-й тур. 16 сентября
 Барсук / Кошкарёв — М. Ласига / Баллагуарда — 2:0 (21:18, 21:18)
 Клемперер / Коренг — Варнье / Николаи — 2:0 (21:17, 23:21)
 2-й тур. 17 сентября
 Клемперер / Коренг — Барсук / Кошкарёв — 2:0 (32:30, 21:14)
 Варнье / Николаи — М. Ласига / Баллагуарда — 2:1 (21:17, 12:21, 15:11)
 3-й тур. 17 сентября
 Барсук / Кошкарёв — Варнье / Николаи — 2:1 (19:21, 21:17, 24:22) 
 Клемперер / Коренг — М. Ласига / Баллагуарда — отказ

Плей-офф

Четвертьфиналы 
18 сентября
 Бринк / Рекерман — Хойшер / Хайер — 2:0 (21:15, 21:15)
 Гош / Хорст — Клемперер / Коренг — 2:0 (21:16, 37:35)
 Фиджалек / Прудел — Нуммердор / Схёйл — 0:2 (14:21, 13:21)
 Барсук / Кошкарёв — Эррера / Гавира — 0:2 (16:21, 21:23)

Полуфиналы 
18 сентября
 Бринк / Рекерман — Гош / Хорст — 1:2 (28:26, 18:21, 15:17)
 Нуммердор / Схёйл — Эррера / Гавира — 2:1 (17:21, 23:21, 22:20)

За 3-е место 
19 сентября
 Бринк / Рекерман — Эррера / Гавира — отказ

Финал 
19 сентября
 Гош / Хорст — Нуммердор / Схёйл — 0:2 (17:21, 16:21)

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола

Чемпионаты Европы по пляжному волейболу
2009 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Сочи
Сентябрь 2009 года
Спорт в России в 2009 году
Международные соревнования по волейболу в России
Волейбол
Чемпионаты Европы в России
Соревнования по пляжному волейболу в России
2009 год в Краснодарском крае